Esta é a atual divisão territorial administrativa do Estado de São Paulo, que possui 645 municípios desde 1997, incluindo a área territorial dos municípios de acordo com a Resolução nº 1 de 15 de janeiro de 2013 do IBGE segundo o quadro territorial do ano de 2010. Com a Emenda Constitucional nº 15 de 12 de setembro de 1996 a criação de municípios continua sendo de competência estadual, mas feita dentro de um período determinado por lei complementar federal, lei esta que nunca foi promulgada, fazendo com que todos os pedidos de emancipação que tramitavam ou que deram entrada após essa data continuem parados na Assembleia Legislativa aguardando uma solução para o caso. Já a criação de distritos a partir da Constituição de 1988 passou a ser de competência dos municípios através de leis municipais, deixando de ser competência estadual. Por isso a data de criação a partir deste ano é a da inclusão na Divisão Territorial Brasileira feita pelo IBGE.

Lista

Ver também 
 Lista dos municípios de São Paulo por área
 Lista de municípios de São Paulo por população

Ligações externas 
 Fundação Seade - Histórico da Formação dos Municípios

area
2010